Helen Wills ha battuto in finale Molla Mallory 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Helen Wills (Campionessa)
 Molla Mallory (quarti di finale)
 Mary Browne (semifinali)
 Molla Mallory (semifinali)

 Marion Jessup (quarti di finale)
 Mary Browne (quarti di finale)
 Edith Sigourney (terzo turno)
 Martha Bayard (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1924